María Pilar Sol Cortés (Alicante, 27 de diciembre de 1966) es una abogada y política valenciana, diputada a las Corts Valencianes en la  (VIII Legislatura).

Biografía 
Su padre fue alcalde de Aguas durante el franquismo. Licenciada en derecho, de 1991 a 1992 ejerció como a letrada especializada en derecho civil y derecho mercantil. En 2002 ingresó como funcionaria técnica de la administración general en el ayuntamiento de Alicante. Militante del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en las elecciones municipales españolas de 2003 y 2003 fue elegida alcaldesa del ayuntamiento de Aguas de Busot.

En diciembre de 2011 sustituyó en su escaño Eva Ortiz Vilella, escogida diputada a las elecciones a las Cortes Valencianas de 2011 y que renunció a su escaño para ocupar otro en el Parlamento Europeo. y por las que ha manifestado haber recibido amenazas.

Referencias